Sovjetunionens landslag i bandy kan vara:

Sovjetunionens damlandslag i bandy
Sovjetunionens herrlandslag i bandy